Jerzy Sławomir Wasilewski – polski antropolog
 Jerzy Wasilewski – polski architekt, członek Pingwinów
 Jerzy Wasilewski – polski chemik, profesor